Millwood Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

  du comté de Stearns au Minnesota.
 Millwood Township du comté de Lincoln au Missouri. (inactif)
  du comté de Guernsey en Ohio.

Homonymie de townships